

Cinema 
 Hurricane – film del 1929 diretto da Ralph Ince
 L'uragano (Hurricane) – film del 1974 diretto da Jerry Jameson
 Uragano (Hurricane) – film del 1979 diretto da Jan Troell
 Hurricane - Il grido dell'innocenza (The Hurricane) – film del 1999 diretto da Norman Jewison, basato sulla vita di Rubin "Hurricane" Carter
 Hurricane - Allerta uragano (The Hurricane Heist) – film del 2018 diretto da Rob Cohen
Hurricane – film del 2018 diretto da David Blair

Geografia 
 Hurricane – città della Contea di Putnam, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
 Hurricane – città della Contea di Washington, Utah (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Hurricane – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Hurricane – gruppo musicale serbo
 DJ Hurricane – disc jockey statunitense
 Hurricane – album dei Pooh del 1980
 Hurricane – singolo di Grace Jones del 1997
 Hurricane – album di Grace Jones del 2008
 Hurricane – album di Natalie Grant del 2013
 Hurricane – traccia dell'album Desire di Bob Dylan del 1976
 Hurricane – canzone rappresentante dell'Austria all'Eurovision Song Contest 1983
 Hurricane – singolo delle Puffy AmiYumi del 2002
 Hurricane – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2010
 Hurricane – singolo di Antonia Iacobescu del 2013
 Hurricane – singolo di Bridgit Mendler del 2013
 Hurricane – singolo di Halsey del 2014
 Hurricane – singolo di Kanye West del 2021
 Hurricane – singolo dei Cyan Kicks del 2022

Personaggi 
 Hurricane – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Hurricane – personaggio dei Transformers
 Captain Hurricane – personaggio dei fumetti della Fleetway Publications

Sport 
 Rubin "Hurricane" Carter – pugile statunitense
 Houston Hurricane – squadra di calcio statunitense
 The Hurricane – pseudonimo dell'ex wrestler Gregory Helms

Altro 
 Hawker Hurricane – aereo da caccia britannico
 Operazione Hurricane – primo test atomico nucleare britannico
 Hurricane – bicchiere da long drink
 Hurricane – cocktail eponimo
 Jeep Hurricane – concept car del 2005
 Stellantis Hurricane – motore automobilistico
 Keeway Hurricane – ciclomotore cinese

Pagine correlate 
The Hurricane
Hurricanes